Американец — в широком смысле житель Америки, в узком — США.

Литературные произведения 
 Американец (роман, 1877) — роман американского писателя Генри Джеймса.

Фильмы 
 Американец (фильм, 1969) — французский фильм, режиссёр Марсель Боззюффи
 Американец (фильм, 2004, Франция) — французская комедия, режиссёр Патрик Тимси
 Американец (фильм, 2004, Россия) — российский триллер, режиссёр Алексей Балабанов
 Американец (фильм, 2010) — американская криминальная драма, режиссёр Антон Корбейн
 Американец (фильм, 2011) — французская драма, режиссёр Матье Деми

См. также 
 Американка